Lotîkove (în ) este o așezare de tip urban din raionul Sloveanoserbsk, regiunea Luhansk, Ucraina. În afara localității principale, nu cuprinde și alte sate.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației așezării de tip urban Lotîkove era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de ucraineană (%).

Note 

Lotîkove, Sloveanoserbsk, Luhansk
Lotîkove, Sloveanoserbsk, Luhansk
Lotîkove, Sloveanoserbsk, Luhansk